Центр европейских исследований (ЦЕИ) — является одним из подразделений Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) и проводит широкий спектр исследований в области экономики, внутренней политики и социальных процессов европейских стран. Центр европейских исследований подразделяется на два сектора: сектор экономики европейских стран и сектор исследований Европейского союза. ЦЕИ был образован на базе Отдела стран Западной Европы и Центра исследования европейской интеграции главных стран Западной Европы в 2001 г.

Направления деятельности и задачи ЦЕИ 

Приоритетным направлением деятельности Центра является анализ экономического и социального развития, изучение европейской интеграции, внутренней политики европейских стран, роли ЕС в мировой экономике.

Рассматриваются также актуальные экономические и социально-политические проблемы как ключевых, так и малых европейских стран (Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Швеции, Финляндии, Греции, Польши, Чехии и др.). Исследуются также и торгово-экономические связи России со странами региона. Сотрудники Центра регулярно участвуют в международных конференциях и круглых столах, ведут преподавательскую деятельность в ведущих ВУЗах России, участвуют в работе института и выступают в СМИ по европейской проблематике. 

На регулярной основе проводится научный семинар Центра европейских исследований, который объединяет специалистов в области мировой экономики и европейских исследований.В рамках данного семинара рассматриваются актуальные тенденции социально-экономического развития стран ЕС, вопросы экологизации стран ЕС, экономические связи России и ЕС. Семинар проводится в формате круглого стола. У участников есть возможность не только выступить с актуальными результатами своих исследований, посвященных процессам в европейских странах, но и поучаствовать в дискуссии с ведущими экспертами в данной области.

В разные годы подразделения по изучению Западной Европы ИМЭМО РАН возглавляли такие известные ученые, как Ю.И. Юданов, В.Н. Шенаев, В.Г. Барановский, Е.С. Хесин, В.П. Гутник, А.В. Кузнецов.

Структура 

Центр европейских исследований подразделяется на два сектора: Сектор экономики европейских стран и Сектор исследований Европейского союза. 

Сектор экономики европейских стран 

Руководитель: к.э.н. Четверикова А.С.

 исследование экономического и социально-политического развития стран Европы;
 анализ влияния мировых и общеевропейских вызовов на экономику стран-членов ЕС;
 оценка последствий наднациональных решений для участников интеграционного объединения;
 изучение внешнеэкономических отношений стран ЕС и их групп с Россией.

Сектор исследований Европейского союза 

Руководитель: к.э.н. Невская А.А.

 исследование ключевых направлений социально-экономического развития и экономической политики ЕС, функционирования единого европейского рынка; 
 изучение текущего состояния европейской интеграции, вопросов ее расширения и углубления, институционального развития ЕС и трансформации коммунитарных институтов; 
 исследование основных проблем экономики европейских стран, позиций ЕС в конкурентной борьбе с другими экономическими центрами; 
 анализ отраслевых сдвигов в экономике ЕС с учетом новых технологических вызовов, изучение корпоративных стратегий европейских компаний в сферах инновационного развития, цифровизации, экологизации деятельности; 
 изучение внешнеэкономических связей ЕС, экономического сотрудничества ЕС и России.

Гранты и проведенные исследования 

Гранты РГНФ:

Европейский Союз как испытательная площадка новых антикризисных технологий в условиях глобализации

Сроки выполнения: 2014-2016 гг., Руководитель: к.э.н. Волков А.М.

Трансформация концепции и практики социального государства в странах Евросоюза в условиях кризиса

Сроки выполнения: 2014-2016 гг., Руководитель: к.и.н. Квашнин Ю.Д.

Гранты РФФИ:

Концепция безусловного основного дохода и перспективы ее реализации в условиях новых социальных и технологических вызовов

Сроки выполнения: 2019-2021 гг., Руководитель: к.и.н. Квашнин Ю.Д.

Пределы самостоятельности Вишеградской группы в ЕС: выбор национальных стратегий, реакция на общеевропейские вызовы, развитие связей с РФ

Сроки выполнения: 2019-2021 гг., Руководитель: к.э.н. Четверикова А.С.

Взаимодействие компаний из России и Европейского союза в рамках глобальных стоимостных цепочек

Сроки выполнения: 2018-2019 гг., Руководитель: к.э.н. Невская А.А.

Структурная трансформация интеграционного процесса в ЕС под влиянием глобализирующихся миграционных потоков

Сроки выполнения: 2017-2019 гг., Руководитель: к.э.н. Трофимова О.Е.

Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (проект № МК-6258.2018.6) 

Перестройка экономических связей России и Европейского союза: факторы и перспективы

Руководитель: к.э.н. Невская А.А.

Основные труды ЦЕИ 

Баронина Ю.А. Европейские автомобильные ТНК: стратегии развития. М.: ИМЭМО РАН, 2021. – 142 с.

Монография посвящена стратегиям европейских автомобильных ТНК, а также особенностям освоения ими рынков различных стран и регионов мира. В книге охарактеризовано современное состояние мировой автомобильной промышленности, проанализированы причины изменения качественных параметров и территориальных сдвигов в отрасли. Выявлены страновые, отраслевые и корпоративные факторы, влияющие на выбор автомобильными ТНК инвестиционных и неинвестиционных методов выхода на новые рынки. Проанализированы трансформации, произошедшие в структуре производства автомобилей в результате процесса интернационализации. Особое внимание уделено специфике и перспективам деятельности европейских автомобильных ТНК на территории России. Издание предназначено для ведомств, разрабатывающих программы развития российского автомобилестроения, а также для исследователей, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех интересующихся современными тенденциями в автомобильной отрасли.

Европейский союз в мировом хозяйстве: проблемы конкурентоспособности / под общ. ред. Е.С. Хесина; отв. ред. Ю.Д. Квашнин, М.В. Клинова, А.А. Невская. – М.: ИМЭМО РАН, 2020. – 317 с. 

В коллективной монографии, подготовленной в Центре европейских исследований ИМЭМО РАН, рассматриваются проблемы конкурентоспособности и вызовы, с которыми сталкиваются отдельные европейские страны и Европейский союз в целом в современной глобальной экономике. В первой части монографии представлено общее положение ЕС в мировом хозяйстве, исследуется конкурентоспособность в отраслевом разрезе, показана роль государства в ее обеспечении. Вторая часть посвящена специфике национальной конкурентоспособности в условиях единого европейского рынка. Издание предназначено для ведомств, разрабатывающих экономическую политику России, а также для исследователей, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех интересующихся современными тенденциями в мировой экономике и международных отношениях.

Волков А.М. Экономика Норвегии. М.: МГИМО-Университет, 2019. – 211 с.

В учебном пособии рассматриваются основные тенденции развития и ключевые вопросы функционирования экономики Норвегии, специфика ее социально-экономической модели, трудовых ресурсов, современные социальные, региональные и другие проблемы. Анализируются внешнеэкономические связи Норвегии, в том числе экономические отношения с Россией. Для студентов бакалавриата факультета международных отношений, а также всех тех, кто интересуется основными тенденциями и проблемами экономического развития Норвегии.

Волков А.М. Экономика Швеции. М.: МГИМО-Университет, 2019. – 213 с.

В учебном пособии рассматриваются основные тенденции развития и ключевые вопросы функционирования экономики Швеции, специфика ее социально-экономической модели, трудовых ресурсов, современные социальные, региональные проблемы. Анализируются внешнеэкономические связи Швеции, в том числе экономические отношения с Россией. Для студентов бакалавриата факультета международных отношений.

Выборы в Европарламент – 2019: национальные ответы на дилеммы европейской интеграции / под ред. Ю.Д. Квашнина, А.К. Кудрявцева, Н.С. Плевако, В.Я. Швейцера. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. – 178 с.

Издание основано на результатах научной конференции, проведенной ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН совместно с Институтом Европы РАН. Авторы книги рассматривают сквозь призму выборов 2019 г. в Европейский парламент ключевые проблемы европейской интеграции, главные из которых — недостаточная демократическая легитимность наднациональных органов власти, столкновение национальных интересов стран – членов ЕС, рост влияния партий и движений, представляющих альтернативу традиционному политическому истеблишменту. Особое внимание уделено международному контексту политических процессов в объединенной Европе — брекзиту, растущей неопределенности во взаимоотношениях между ЕС и США, усилению китайского влияния, санкционному противостоянию Евросоюза и России.

Квашнин Ю.Д. Экономика Греции. М.: МГИМО-Университет, 2019. – 213 с.

В учебном пособии рассматриваются основные тенденции развития и ключевые вопросы функционирования экономики Греции, специфика ее социально-экономической модели, человеческий потенциал, отраслевая структура, налогово-бюджетная система, финансовый сектор, социальные и региональные проблемы. Анализируются внешнеэкономические связи Греции, в том числе экономические отношения с Россией. Для студентов бакалавриата, а также всех интересующихся экономическими процессами в современной Греции.

Миграционные процессы в Евросоюзе: современные проблемы и вызовы / под ред. О.Е. Трофимовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. – 211 с.

В монографии исследованы миграционные потоки в Европейском союзе, их количественный и качественный состав, а также влияние на отдельные структурные компоненты европейской интеграции. Показаны национальные особенности регулирования миграции в европейских странах, включая Германию, Францию, страны Северной и Южной Европы, Вишеградской группы, а также Великобританию, где недовольство граждан миграционной политикой стало одним из факторов, запустивших процесс «Брекзита». Дана оценка эффективности наднациональной политики ЕС. Рассмотрены социальные, экономические и политические вызовы, связанные с ростом миграции из мусульманских стран и кризисом беженцев, проблемы адаптации и интеграции мигрантов в принимающие сообщества.

Четверикова А.С. Чехия как внешнеэкономический партнер России. М.: ИМЭМО РАН, 2019. – 130 с.

Монография посвящена многостороннему исследованию Чехии, ее социально-экономическому и политическому развития в свете выстраивания внешних связей с Россией. Отдельное внимание уделено роли Евросоюза для Чехии в целом и для ее отношений с Россией, в частности. В работе внешнеэкономические связи России и Чехии затрагиваются не только с точки зрения торгово-инвестиционных отношений двух стран, анализируются и сложившиеся связи в сфере туризма и научно-исследовательского сектора. В монографии предпринимается попытка оценить существующие российско-чешские внешнеэкономические связи на региональном уровне, выявить наиболее значимые регионы для отношений двух стран и формы сложившихся межтерриториальных связей.

Пределы лидерства Германии в Европе: сборник статей / отв. ред. А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 144 с.

Сборник статей подготовлен по итогам международной конференции «Пределы лидерства Германии в Европе», которая была проведена 20 октября 2016 г. в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН при поддержке ФАНО России. Статьи ведущих российских германистов посвящены актуальным проблемам участия Германии в европейской интеграции, внешнеэкономическим связям страны, отдельным направлениям государственной экономической политики, реакции Германии на миграционный кризис в ЕС, а также текущему состоянию российско-германских отношений.

Современная Испания: проблемы и решения / под ред. А.В. Кузнецова. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 101 с.

Коллективная монография подготовлена сотрудниками ИМЭМО РАН при участии ученых из Института Латинской Америки РАН, МГИМО МИД России и Финансового университета при Правительстве РФ. Идея книги родилась в ходе одноименной страноведческой конференции, проводившейся Центром европейских исследований ИМЭМО РАН 20 октября 2017 г. В восьми главах монографии рассматриваются наиболее актуальные социально-экономические и политические проблемы Испании. Особое внимание уделено позиционированию страны в мировой экономике, включая инвестиционную экспансию испанских ТНК, преодолению сепаратизма в Каталонии, причем в контексте более общих вопросов постфранкистской трансформации и поиска национальной идентичности Королевства Испания, попыткам страны реагировать на вызовы инновационного развития, а также решать вопросы внешней безопасности Испании.

Франция при президенте Эммануэле Макроне: в начале пути / отв. ред.: М.В. Клинова, А.К. Кудрявцев, Ю.И. Рубинский, П.П. Тимофеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 206 с.

Сборник статей основан на материалах II Всероссийской научной конференции франковедов, организованной ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, Институтом Европы РАН, НИУ ВШЭ и прошедшей 13 октября 2017 г. Рассмотрены социально-экономические реформы, проводимые во Франции с момента избрания президентом Э. Макрона, проанализировано переформатирование партийно-политической системы страны, предпринята попытка рассмотреть корректировку внешней политики Парижа по основным направлениям, включая российско-французские отношения. Издание предназначено для исследователей, преподавателей вузов, аспирантов, а также всех интересующихся политической и экономической жизнью современной Франции.

Невская А.А. Корпоративные связи России и Европейского союза. М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 118 с.

В монографии рассмотрены теоретические основы процессов корпоративной интеграции и основные подходы к их изучению, а также проведен анализ предпосылок корпоративной интеграции между Россией и ЕС. Показана роль корпораций в торговом взаимодействии, введена классификация инвестиционных проектов, существующих между Россией и ЕС, рассмотрены особенности совместных предприятий и стратегических альянсов компаний сторон. Корпоративные связи России и ЕС показаны в динамике в условиях ухудшения внешнеполитической обстановки и осложнения экономической конъюнктуры. Такой подход дает возможность увидеть реальное место компаний и их долгосрочных связей в системе взаимоотношений России и ЕС. Даны рекомендации по улучшению диалога бизнеса и власти в России, а также по продвижению интересов российских компаний в странах Европейского союза.

Оптимизация инвестиционных связей современной России / под ред. А.В. Кузнецова. М.: ИМЭМО РАН, 2016. - 120 с.

Коллективная монография Центра европейских исследований ИМЭМО РАН подготовлена по гранту РНФ 14-28-00097 «Оптимизация российских внешних инвестиционных связей в условиях ухудшения отношений с ЕС». Исследована эволюция российских внешних инвестиционных связей в 1990–2000-е годы, особенно их специфика накануне «войны санкций» со странами Запада. Дан анализ последствий охлаждения отношений с ЕС для российских внешних инвестиционных связей, в частности, трансграничных прямых и портфельных капиталовложений. Рассмотрены перспективы разворота России на Восток и Юг в инвестиционной сфере, а также другие возможные стратегии оптимизации инвестиционных связей нашей страны. Даны конкретные рекомендации для российской государственной политики в области трансграничных инвестиций. 

Социальное государство в странах ЕС: прошлое и настоящее / отв. ред. Ю.Д. Квашнин. - М.: ИМЭМО РАН, 2016. - 189 с.

Монография посвящена становлению и развитию социального государства в странах ЕС. Авторы показывают, что, несмотря на процесс конвергенции, обусловленный глобализацией и европейской интеграцией, специфика национальных моделей сохраняется. Серьезные различия прослеживаются в таких измерениях социального государства, как регулирование рынка труда, финансирование социальных расходов, семейная политика, инвестирование в человеческий капитал, прием и адаптация мигрантов, социальная активность бизнеса и «третьего сектора». Особое внимание в книге уделено последствиям европейского долгового кризиса и влиянию неолиберальных реформ на формирующуюся Европейскую социальную модель.

Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века: сборник статей по итогам Всероссийской научной конференции / отв. ред.: А.В. Кузнецов, М.В. Клинова, А.К. Кудрявцев, П.П. Тимофеев. М.: ИМЭМО РАН, 2016. - 285 с.

Настоящий сборник статей основан на материалах Всероссийской научной конференции «Современная Франция в мировой экономике и международных отношениях» (ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, 7 декабря 2015 года). Авторы – ведущие российские франковеды и европеисты: экономисты, историки, политологи. В издании прослеживаются изменения положения страны в начале XXI в., отмечается переломный характер современной истории Франции, необходимость адаптировать к ним модель экономического развития, внутриполитическую конфигурацию и внешнеполитический курс. Анализируются ключевые экономические процессы, расстановка сил накануне выборов 2017 г., внешняя политика Франции, включая российско-французские отношения в условиях санкций. 

Италия в начале XXI века: сборник статей по итогам конференции / отв. ред.: А.В. Авилова, Ю.Д. Квашнин. - М.: ИМЭМО РАН, 2015. - 152 с.

Сборник статей подготовлен на основе результатов научной конференции «Италия в начале XXI века» (ИМЭМО РАН, 1 декабря 2014 года), в которой наряду с сотрудниками ИМЭМО приняли участие специалисты по Италии из Высшей школы экономики, Российского государственного гуманитарного университета, Института Европы РАН, Института всеобщей истории РАН и других научно-исследовательских центров. В издании рассматриваются проблемы трансформации политической системы Италии в условиях сохраняющейся экономической неопределенности, вопросы структурного реформирования итальянской экономики и воздействия проводимых реформ на социальную сферу, некоторые аспекты регионального развития. Особое внимание уделено вопросам внешней политики Италии, в том числе перспективам российско-итальянских связей с учетом возрастающей напряженности в отношениях между Россией и Евросоюзом.

Современная Греция в мировой экономике и политике / отв. ред. Ю.Д. Квашнин. – М.: ИМЭМО РАН, 2013. – 184 с.

Сборник статей подготовлен на основании результатов исследования южноевропейского долгового кризиса, проведенного сотрудниками ИМЭМО РАН и апробированного на межинститутской научно-практической конференции «Экономическая и политическая ситуация в Греции: локальное и глобальное измерения» с участием специалистов из других научно-исследовательских центров (МГУ им. М.В. Ломоносова, Института Европы РАН, Института всеобщей истории РАН, Центра ситуационного анализа РАН, Российского института стратегических исследований). В издании рассматриваются вопросы текущего долгового кризиса в Греции и применимости греческого опыта антикризисной политики к другим странам Европейского союза, влияние финансовых проблем Греции на европейскую и мировую экономику, особенности политического развития страны. Особое внимание уделено состоянию и перспективам развития российско-греческих отношений.

Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов / под ред. А.В. Кузнецова, Е.С. Хесина. М.: ИМЭМО РАН, 2013. - 250 с.

В коллективной монографии Центра европейских исследований по итогам трехлетнего исследования представлен анализ структурных сдвигов в экономике всех ключевых и ряда малых стран ЕС. Исследована специфика современной экономической и социальной политики в государствах-членах ЕС, особенно антикризисные меры. Выявлены причины трудностей перехода экономики Евросоюза на инновационный путь развития. Первый раздел книги посвящен общим проблемам европейской экономической интеграции в начале XXI века и хозяйственному положению в пяти ключевых странах ЕС – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. Во втором разделе книги изучается специфика экономики и экономической политики отдельных малых стран – Греции, Ирландии, Швеции, Дании, Финляндии, Чехии, стран Балтии. Наконец, в главах третьего раздела монографии детально исследуются самые актуальные общеевропейские проблемы – денежно-кредитная политика Европейского центрального банка, сдвиги в энергетике, модели антикризисного взаимодействия государства и бизнеса, миграционные потоки.

Клинова М.В. Государство и частный капитал: от теории к практике взаимодействия в европейских странах. М.: Магистр, 2011. – 400 с.

Анализируется взаимодействие государства с частным капиталом и его роль в развитии экономики. Исследуется эволюция хозяйственных функций государства и отражение представлений о роли государства в различных экономических доктринах. Рассмотрено использование концептуальных установок в хозяйственной практике и политике на пространстве ЕС и за его пределами в Европе на протяжении преимущественно последней четверти XX – начала XXI в. Особое внимание уделено кооперации государства с частным национальным и зарубежным капиталом в развитии инфраструктуры.

Региональная политика стран ЕС / отв. ред. А.В. Кузнецов. М.: ИМЭМО РАН, 2009. - 230 с.

В монографии анализируются основные проблемы регионального развития в странах ЕС и рассматривается трансформация политики, направленной на регулировании этого развития, на сглаживание территориальных диспропорций. В первых главах книги исследуются разнообразие регионов в Евросоюзе и эволюция региональной политики на уровне ЕС. Затем более детально изучается ситуация в отдельных государствах - членах Евросоюза – Германии, Италии, Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Швеции, Финляндии, Ирландии, Польши и Кипре. Выявляются специфика существующих в этих странах проблем, особенности становления национальной региональной политики, приспособление ее инструментов к региональной политике на уровне ЕС. Особое внимание уделено принципам региональной политики на современном этапе ее реализации, охватывающем период 2007–2013 гг.

Финансовая политика стран ЕС / отв. ред. В.П. Гутник. М.: Наука, 2004. - 267 с.

В монографии рассматриваются состояние и современные тенденции изменения финансовой политики ведущих западноевропейских стран – Германии, Франции, Великобритании, Италии, а также Швеции, проблемы развития финансовой системы Европейского Союза в условиях его расширения и углубления интеграции, бюджетные и налоговые реформы 1998 – 2004 гг. Большое внимание уделяется проблеме взаимодействия национальной финансовой и единой наднациональной денежной политики в рамках Экономического и валютного союза. Исследуются вопросы формирования общего бюджета Евросоюза, а также нынешний кризис и будущее Пакта стабильности и роста.

Западноевропейские страны: особенности социально-экономических моделей / отв. ред. Гутник В.П. М.: Наука, 2002. - 271 с.

Рассматривается становление европейской модели, выявлены ее специфические черты, общие для большинства стран региона. Проведен сравнительный анализ моделей социально-экономического развития отдельных стран Западной Европы (Германии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, и Швейцарии). В страновых главах упор сделан на определение специфики конкретного хозяйственного и социального устройства, экономической политики государства, предпринимательства. Проанализирован процесс становления общей европейской модели в рамках ЕС.

Расширение ЕС на восток: позиции стран Евросоюза / отв. ред. Юданов Ю.И. М.: ИМЭМО РАН, 2002. - 120 с.

Расширение европейского Союза на восток становится объектом пристального внимания экспертов и широкой общественности. Предстоящий этап является не только самым масштабным по числу вступающих стран, но обретает и качественно новое содержание: начинается процесс преодоления послевоенного раскола Европы на Западную и Восточную. Настоящая монография впервые в российской исследовательской литературе анализирует эту проблему на примере восьми ведущих стран ЕС (Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Швеции, Финляндии и Австрии). Центральными темами для изучения стали основные приоритетные вопросы: геополитическая мотивация формирования нового экономического «полюса силы», социально-политические аспекты, поиски новой государственно-правовой структуры, а также аграрные и региональные и иммиграционные комплексы.

Западноевропейские модели социально-экономического развития / отв. ред. Гутник В.П. М., ИМЭМО РАН, 2000. – 294 с.

В монографии проанализированы особенности становления и специфических черт западноевропейских социально-экономических моделей как вариантов особой европейской модели, понимаемой как комплекс хозяйственных институтов, определяющих дееспособность и эффективность механизмов взаимодействия государства и бизнеса. Выявлены новейшие закономерности и конкретные формы государственного регулирования экономики, а также формирования общей европейской модели развития.

Известные ученые-европеисты ЦЕИ 

В разные годы Центр европейских исследований ИМЭМО РАН и входившие в его состав научные сектора возглавляли выдающиеся ученые:

Юданов Юрий Игнатьевич (1927—2004) — доктор экономических наук (1968), профессор, основоположник научной школы экономики малых европейских стран, подготовивший множество учеников в России и немецкоязычных странах Европы. Является специалистом по экономике Австрии, Швейцарии и Германии, а также европейским прямым инвестициям.

Шенаев Владимир Никитович (1929—2010) — доктор экономических наук (1975), член-корреспондент РАН (1997), впоследствии заместитель директора Института Европы РАН. Специалист в области денежного обращения, кредита, финансов, валюты, капитала и механизмов функционирования рыночной экономики. В своих исследованиях также уделял внимание экономической модели Германии. 

Кузнецов Виктор Иванович (1931—2003) — доктор экономических наук (1978), профессор, специалист по экономике Франции, автор фундаментальных работ по государственному регулированию экономики и международным экономическим отношениям.

Барановский Владимир Георгиевич (род. 1950) — доктор исторических наук (1985), академик РАН (2011). В сферу его научных интересов входит теоретическое осмысление изменений в системе международных отношениях, анализ тенденций мирового развития в меняющейся конъюнктуре, изучение международно-политических процессов и вопросов безопасности.

Хесин Ефим Самуилович (1931—2021) — доктор экономических наук (1979), профессор, специалист по экономике Великобритании и современным проблемам развития мирового хозяйства, а также международным валютно-кредитным отношениям. Внес значительный вклад в изучение мировой экономики. Вел активную преподавательскую деятельность, подготовил свыше 30 кандидатов наук. 

Гутник Владимир Петрович (1954—2009) — доктор экономических наук (2002), специалист по экономике Германии и других европейских стран, известный исследователь европейского либерализма, отношений России и ЕС, проблем современной российской экономической политики, а также эксперт по методологии экономической науки. Возглавлял Центр европейских исследований в 1997—2009 гг., в последующие годы также директор НИИ внешнеэкономических связей. 

Кузнецов Алексей Владимирович (род. 1978) — доктор экономических наук (2008), член-корреспондент РАН (2011), директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, профессор МГИМО (У) МИД России, главный редактор журнала "Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право". В 2009 – 2019 гг. возглавлял Центр европейских исследований. Специалист по прямым иностранным инвестициям, экономике Германии, российский экономист и экономико-географ.

См. также 
 Институт мировой экономики и международных отношений РАН

Примечания

Литература 
 Гутник В., Хесин Е. Европейские исследования: сохранение традиций и новаторские подходы // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 4.
 Международные исследования в России. Справочник / НП РСМД; под общ. ред. И. С. Иванова. — М.: Спецкнига, 2011. С. 32.
 Российские ученые-европеисты: справочник. — М.: Институт Европы РАН, 2008.
 Черкасов П. П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. — М.: Весь Мир, 2004.

Ссылка 
официальный сайт Центра европейских исследований 

Институт мировой экономики и международных отношений